Le tournoi de tennis de Durban est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1970 se dispute du 6 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith Court.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

En double mixte, la paire Billie Jean King et Bob Hewitt enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Durban

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
Durban
1970 en Afrique du Sud
Sport en avril 1970